Okręty US Navy o nazwie USS "Hero":
 Pierwszy USS "Hero" został zakupiony przez US Navy w sierpniu 1861 i zatopiony w ramach Stone Fleet w listopadzie 1861.
 Drugi USS "Hero" został zakupiony przez US Navy 11 lipca 1864 i przemianowany na "Mocassin" 25 lipca.
 Trzeci USS "Hero" był pierwotnie monitorem "Casco", przemianowany na "Hero" 15 czerwca 1869.

Hero